Другое название нахарама
 Накарам (церебральный)